Banc General de Luxemburg, Banc de Luxemburg posteriorment integrat a BNP Paribas
 Berchtesgadener Land, districte de Baviera, a Alemanya
 Bomba guiada per làser, bomba guiada mitjançant un apuntador làser
 BGL també és el codi ISO 4217 antic del lev, moneda oficial de Bulgària